Tistronkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tistronkobben, Åland, 
 Tistronkobben, Korpo, Åboland,

Se även
Tistronklobb
Tistronklobben
Tistronkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar